Mamen Sánchez née Maria del Carmen Sánchez Pérez à Madrid en 1971 est une écrivaine et journaliste espagnole de langue castillane. Elle vit à Madrid.

Biographie 
Ses grands-parents, Antonio Sánchez Gómez et Mercedes Junco Calderón, fondent en 1944 le magazine d'actualités mondaines ¡Hola!. Son père, Eduardo Sánchez Junco, est directeur et président de la revue. Sa mère, Mamen Pérez Villota, y est journaliste. 

Mamen Sánchez suit des études en Sciences de l'Information et histoire de la littérature à l'Université Complutense de Madrid. Elle complète sa formation en suivant les cours de littérature et civilisation française à l'Université de la Sorbonne et de littérature anglaise dans les universités de Londres et Oxford.

Elle est directrice adjointe de la revue ¡Hola! et directrice de l'édition mexicaine.

Elle publie son premier roman en 2007, Gafas de sol para días de lluvia.

La gitane aux yeux bleus (La felicidad es un té contigo) est le premier roman traduit en langue française en 2020.

Livres publiés 

 Gafas de sol para días de lluvia, 2007 (reeditado en 2010).
 La estrella de siete puntas, Espasa Infantil, 2008.
 La aventura en Tonantzin, Espasa Infantil, 2009 (continuación del anterior).
 Agua del limonero, Espasa 2010 y Booket, 2011.
 El gran truco, Espasa infantil, 2011.
 Juego de damas, Espasa, 2011; Booket, 2013.
 La felicidad es un té contigo, Espasa, 2013, Booket, 2014, traduit en français en 2020
 Se prohíbe mantener afectos desmedidos en la puerta de la pensión, Espasa, 2014.
 La flor y nata, Espasa, 2016.
 La hora de las mujeres sin reloj, Espasa, 2018
 Costa Azul, Espasa, 2020

Notes et références

Liens externes 

Naissance à Madrid
Journaliste espagnol du XXIe siècle
Romancière espagnole